William McDougall (né le  à Mississauga au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière 
McDougall a effectué l'essentiel de sa carrière en Ligue américaine de hockey, à un degré moindre dans le Championnat de Suisse de hockey sur glace et a évolué à quelques occasions dans la Ligue nationale de hockey.

Il est connu pour avoir établi un record exceptionnel en séries éliminatoires de la LAH lors de la saison 1992-93. En effet, au cours de seulement 16 rencontres, McDougall a inscrit 26 buts et 26 passes pour un total de 52 points, soit une moyenne de 3,25 points par match.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1989-1990 ||Panthers d'Érié||ECHL ||57 ||80 ||68 ||148 ||226 ||7 ||5 ||5 ||10 ||20 
|-
|1989-1990 ||Red Wings de l'Adirondack||LAH ||11 ||10 ||7 ||17 ||4 ||2 ||1 ||1 ||2 ||2 
|-
|1990-1991 ||Red Wings de l'Adirondack||LAH ||71 ||47 ||52 ||99 ||192 ||2 ||1 ||2 ||3 ||2 
|-
|1990-1991 ||Red Wings de Détroit||LNH||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 1991-1992 ||Red Wings de l'Adirondack||LAH ||45 ||28 ||24 ||52 ||112 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1991-1992||Oilers du Cap-Breton||LAH ||22 ||8 ||18 ||26 ||36 ||4 ||0 ||1 ||1 ||8 
|-
|1992-1993 ||Oilers du Cap-Breton||LAH ||71 ||42 ||46 ||88 ||161|| 16 ||26 ||26 ||52 ||30 
|-
|1992-1993 ||Oilers d'Edmonton|| LNH|| 4 ||2 ||1 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1993-1994 ||Knights d'Atlanta ||LIH ||48 ||17 ||30|| 47|| 141|| 14 ||12 ||7 ||19 ||30 
|-
|1993-1994 ||Lightning de Tampa Bay ||LNH ||22 ||3 ||3 ||6 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1994-1995 ||HC Lions Courmaosta||Serie A ||30 ||30 ||34 ||64 ||107 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1995-1996 ||HDD Olimpija Ljubljana||Slovénie ||15 ||14 ||13 ||27 || ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1995-1996 ||EV Zoug ||LNA ||15 ||15 ||14 ||29|| 69 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1996-1997 ||EV Zoug||LNA ||45 ||41 ||30 ||71 ||110 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1998-1999 ||Kloten Flyers ||LNA ||22 ||13 ||10 ||23 ||101||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1998-1999||HC Lugano ||LNA ||10 ||6 ||2 ||8 ||10||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1999-2000 ||EHC München ||DEL ||39 ||16 ||22 ||38 ||64 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2000-2001 ||HC Coire||LNB ||18 ||6 ||12 ||18 ||28 ||8 ||4 ||4 ||8 ||8 
|-
|2001-2002 ||ERC Ingolstadt|| 2.Bundesliga|| 15 ||4 ||7 ||11|| 53||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2002-2003 ||Dundas Real McCoys ||OHASr ||5 ||6 ||8 ||14 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Dundas Real McCoys ||OHASr ||13 ||3 ||5 ||8 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Dundas Real McCoys ||OHASr ||6 ||3 ||1 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Dundas Real McCoys ||OHASr ||8 ||4 ||1 ||5 ||4 ||9 ||2 ||2 ||4 ||4
|-
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|-
|2007-2008 ||Dundas Real McCoys ||OHASr ||3 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

| 220|| 135 || 147 || 282 || 505 || 25 || 40 || 37 || 77 || 72

| 92 || 75 || 56 || 131 || 290 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0

| 28|| 5 ||5 ||10 ||12 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0

Récompenses 
 Trophée Jack-A.-Butterfield (1993)

Références

Lien externe 
 Ses statistiques sur hockeydb.com

Naissance en août 1966
Naissance à Mississauga
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Panthers d'Érié
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Oilers du Cap-Breton
Joueur des Knights d'Atlanta
Joueur du HC Courmaosta
Joueur du EV Zoug
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Coire
Joueur des München Barons
Joueur du ERC Ingolstadt
Gagnant du trophée Jack-A.-Butterfield
Champion de la Coupe Calder
Joueur du EHC Munich
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché